Tjuorretjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tjuorretjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 733816-160707), sjö i Arjeplogs kommun,  (8,98 ha)
Tjuorretjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 734169-160125), sjö i Arjeplogs kommun,  (9,17 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn